Bartolomeo Colleoni – włoski kondotier z XV wieku
 Bartolomeo Colleoni – włoski krążownik lekki z okresu II wojny światowej